Игры плей-офф АБА в сезоне 1974/1975 начались 29 марта 1974 года и закончились 10 мая. Четыре лучшие команды от каждого из двух дивизионов лиги вышли в плей-офф, где были посеяны с 1 по 4 в турнирной сетке. Игры в сериях на выбывание прошли до 4-х побед. В финале АБА «Нью-Йорк Нетс» победили «Юта Старз». MVP плей-офф АБА был признан Джулиус Ирвинг.

Сетка

Значительные события 
 «Денвер Рокетс» и «Сан-Диего Конкистадорз» набрали одиниковое количество очко в борьбе за 4-е место в западном дивизионе, поэтому за выход в плей-офф они сыграли тай-брек. 29 марта 1974 года «Конкистадорз» выиграл у «Рокетс» со счётом 131 на 111.
 «Нью-Йорк Нетс» и «Юта Старз» были первыми в своих дивизионах так по итогам регулярного первенства, так по результатам плей-оффа.

Западный дивизион

Полуфиналы дивизиона

Юта Старз vs. Сан-Диего Конкистадорз 

Юта Старз выиграл серию со счётом 4-2.

Индиана Пэйсерс vs. Сан-Антонио Спёрс 

Индиана Пэйсерс выиграл серию со счётом 4-3.

Финал дивизиона Юта Старз vs Индиана Пэйсерс 

Юта Старз выиграл серию со счётом 4-3.

Восточный дивизион

Полуфиналы дивизиона

Нью-Йорк Нетс vs. Вирджиния Сквайрз 

Нью-Йорк Нетс выиграл серию со счётом 4-1.

Кентукки Колонелс vs. Каролина Кугарз 

Кентукки Колонелс выиграл серию со счётом 4-0.

Финал дивизиона Нью-Йорк Нетс vs Кентукки Колонелс 

Нью-Йорк Нетс выиграл серию со счётом 4-0.

Финал АБА Нью-Йорк Нетс vs.Юта Старз 

Нью-Йорк Нетс выиграл серию со счётом 4-1.

Статистика

Общая

Реализация бросков

Ссылки 
 1974 ABA Playoffs Summary
 1973-74 ABA Regular Season Standings

АБА в сезоне 1973/1974